Выжигание — многозначный термин. Может означать:
 Пирография — выжигание рисунка на дереве и других материалах.
 Гильоширование — вырезание кусочков ткани при помощи выжигания.